Oberste Division steht für:

 Oberste Division, Vorgänger der Premjer-Liga, höchste Spielklasse im russischen Fußball
 Oberste Division, anderer Name für die BGL Ligue, höchste luxemburgische Fußballliga